tumbler (szklanka) – rodzaj szklanki
 tumbler (obróbka wibrościerna) – rodzaj szlifierki